

Geografia 
 Regno Unito
Leighton – parrocchia civile di Huntingdonshire, Cambridgeshire
Leighton – parrocchia civile di Crewe and Nantwich, Cheshire
Leighton and Eaton Constantine – parrocchia civile di Shrewsbury and Atcham, Shropshire
 Stati Uniti d'America
Leighton – città della Contea di Colbert, Alabama
Leighton – città della Contea di Mahaska, Iowa
Leighton – township della Contea di Allegan, Michigan

Persone 
Frederic Leighton – pittore inglese
Edmund Blair Leighton – pittore inglese

Astronomia 
Cratere Leighton – cratere di Marte